Международный союз интернет-деятелей «ЕЖЕ» или ЕЖЕ-движение — объединение «деятелей Рунета», по собственному описанию — «профессиональный союз, орган саморегулирования, фактически — гильдия деятелей российского Интернета». В составе союза — жители России, Белоруссии, Германии, Казахстана, Израиля, Новой Зеландии, США, Украины, Узбекистана, Финляндии, Эстонии, Китая и других стран (всего в 2009 г. около 500 человек).

Типичные представители — «журналисты, дизайнеры, рекламисты, продюсеры, программисты, идеологи, аналитики» и другие люди, которые «вносят интеллектуальный и материальный вклад в развитие Интернета». Днём рождения ЕЖЕ-движения считается 19 марта 1997 года, когда впервые со страниц «Журнала.ру» было официально заявлено о его начале. Основатели — Александр «САМ» Малюков и Леонид Делицын.

Во второй половине 2010-х годов движение снизило активность — так, онлайн-газета «ЕЖЕ-правда», обозревающая интернет и культуру, после 2017 года стала выходить реже раза в сутки, а после 2020 года — реже раза в неделю.

Проекты ЕЖЕ-движения

ЕЖЕ-лист 
ЕЖЕ-лист — закрытый почтовый список рассылки, основное место постоянной активности членов союза (обычно несколько десятков писем в день, обсуждаются события Рунета и Интернета, высокие технологии и вообще произвольные вопросы). Был создан 9 августа 1997 года. Подписка на ЕЖЕ-лист дает доступ к использованию ресурсов сервера и участию в качестве члена жюри в ежегодных сетевых конкурсах «РОТОР» и «РОТОР++». Подписка и отписка идёт через модератора (обычно это основатель движения Александр Малюков). Новые подписчики добавляются по рекомендациям действующих участников или через рассмотрение заявки модератором.

РОТОР 

«РОТОР» и «РОТОР++» — ежегодные конкурсы сетевых достижений, проводимые с целью «выявления значимых проектов и персоналий Рунета и определения тенденций развития Рунета». Включают около 30 номинаций. В РОТОРе за сетевые проекты и события голосуют подписчики ЕЖЕ-листа, а в РОТОРе++ — специально выбранное жюри. Последний раз премия вручена в 2012 году, в настоящее время нет информации о планах её возрождения.

Физиономии русского Интернета 
Физиономии русского Интернета (ФРИ) — галерея видных сетевых деятелей с перечислением заслуг. Проект ведёт отсчёт с ноября 1997 года. Новые экспонаты добавляются через рассмотрение заявки модератором.

Информационный бум 
Колонки постоянных авторов:
 Игродельник в понедельник с Сергеем Резниковым;
 Обертоны по вторникам с Борисом Лифановским;
 Чай по четвергам с Шумаковым;
 Пятничный шип (автор — Шипилов, Андрей Михайлович);
 Субботний блик науки (автор — Александр Венедюхин);
 Кровавое воскресенье с Владом Исаевым.

Замороженные на сегодня колонки:
 Арбузный ломтик по средам (автор — Евгений Скляревский, велась с 03.03.2004 по 01.03.2011).
 Балетомания по воскресеньям с Юлией Клочковой;
 Веб-анатомия по воскресеньям с Артемием Ломовым (автор — Ломов, Артемий Юрьевич);
 Собачья жизнь в России по понедельникам;
 Музыкальный вторник с Кугаем.

В 2005 году «Информационный бум» был объявлен победителем на шестом Всероссийском открытом интернет-конкурсе «Золотой сайт» в номинации «Тематический сайт года».

Примечания

Ссылки 
 ezhe.ru
 ЕЖЕ-правда — ежедневная электронная газета.

Литература 
 
 

Рунет
Сетевые сообщества
Появились в 1997 году в России